Анато́лий Андре́евич Али́мов — начальник Приднепровской железной дороги в 1973-1990 годах. Депутат Совета Союза Верховного Совета СССР 10 (1979-1984) и 11 созыва (1984-1989) от Крымской области. Член ЦК КП Украины, избранного XXV, XXVI и XVII съездами.

Биография 
Начал трудовую деятельность дежурным по станции Запорожье Малое.

В 1973-1990 годах — начальник Приднепровской железной дороги. При Алимове Приднепровская железная дорога входила в пятёрку лучших железных дорог СССР.

Память 
В 2009 году в честь Анатолия Алимова названа железнодорожная станция в городе Запорожье (ранее — станция Запорожье Малое).

Примечания

Ссылки 
 Станция имени Алимова

Депутаты Верховного Совета СССР 10-го созыва
Депутаты Совета Союза 11-го созыва
Депутаты Совета Союза от округов Украинской ССР
Члены КПСС
Делегаты XXVII съезда КПСС